Ната́лья И́горевна Попо́ва (; род. 15 сентября 1993, Симферополь) — украинская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Пятикратная чемпионка Украины (2010, 2012—2015), участница Олимпийских игр (2014).

Биография 
Родилась в украинском Симферополе в 1993 году. Спустя год после её рождения, семья переехала в Сан-Франциско, а затем в Канберру (Австралия). Когда девочке было шесть лет родители переселились в Канаду, где в 1999 году Наталья начала заниматься фигурным катанием. Увлекалась готовкой и путешествиями.

В сезоне 2009/10 выиграла дебютный чемпионат Украины. В общей сложности пять раз становилась чемпионкой страны. Из-за травмы пропустила почти весь сезон 2010/11. После возвращения впервые выступила на чемпионате мира. Была серебряным призёром международных Кубков Ниццы (2011) и Варшавы (2012).

В течение спортивной карьеры тренировалась в США у Галины Змиевской и Виктора Петренко. Лучшего результата достигла на чемпионате мира 2013 года, набрав за два проката 155,52 баллов. В следующем году участвовала в Олимпийских играх. По завершении карьеры — тренер по фигурному катанию.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Украины
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года